Bogendorf ist der Name von

 Bogendorf (Siebenbürgen), auch Bogeschdorf genannt, ungarisch: Saszbogacz, rumänisch: Bagaciu
 Bogendorf (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft in der Gemeinde Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bogendorf (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Bogendorf ist der (frühere) deutsche Name von

 Bogdand, Gemeinde im Kreis Satu Mare in Rumänien
 Łuków (Trzebiel), Ortsteil der Gemeinde Trzebiel in der Woiwodschaft Lebus, Polen